Rattray ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rattray (1925–2005), jamaikanischer Politiker und Diplomat
 Carl Rattray (1929–2012), jamaikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 Celine Rattray (* 1975), britische Filmproduzentin
 Charlie Rattray (1911–1995), englischer Fußballspieler

 Hardie Rattray (1901–1990), schottischer Fußballspieler
 Jamie Lee Rattray (* 1992), kanadische Eishockeyspielerin
 Kevin Rattray (* 1968), englischer Fußballspieler
 Lizzie Frost Rattray (1855–1931), neuseeländische Suffragette und Journalistin
 Peter Rattray (1925–2004), schottischer Fußballspieler
 Robert Sutherland Rattray (1881–1938), Afrikanist

Rattray ist der Name folgender Orte:

 Blairgowrie and Rattray, Stadt in Schottland